Personen
 Adriaan Venema (1941-1993), Nederlands journalist
 Anneke Venema (1971), Nederlands roeister
 Doete Venema (1951), Nederlands schrijfster
 Evert Venema, Vlaams radiopresentator
 Herman Venema (1697-1787), Nederlands hoogleraar theologie
 Hieronimus Venema (1877-1957), Nederlands burgemeester
 Jolanda Venema (1965-1999), Nederlands verstandelijk gehandicapte vrouw
 Melissa Venema (1995), Nederlands trompettiste
 Pieter Venema (1960), Nederlands politicus
 Ronny Venema (1974), Nederlands voetballer
 Tunnijs Venema (1813-1899), Nederlands burgemeester
 Wietse Venema (1951), Nederlands programmeur

 Overig
 Venema Creek, beek in de Verenigde Staten